Acrometopia är ett släkte av tvåvingar. Acrometopia ingår i familjen markflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Markflugor
Acrometopia